Max Svensson puede referirse a:

 Max Svensson Río, futbolista español del RCD Espanyol;
 Max Johan Svensson, futbolista sueco del Willem II.